Дивша Амира (в девичестве Этин) (, ; 1899,  — 1966, ) — израильский . Являлась женой математика Беньямина Амира.

Биография 
Родилась в семье Аарона Этина и Ривки Гарбуз. В 1906 семья репатриировалась в Эрец-Исраэль, где её отец стал владельцем первой еврейской типографии в Яффо, одним из основателей . В 1914 окончила гимназию «Герцлия» в Тель-Авиве, после чего преподавала математику в гимназии «Рехавия» в Иерусалиме. Докторскую степень получила в Гёттингене, где её научным руководителем был Эдмунд Ландау, а потом несколько лет преподавала в Женеве. Читала курсы геометрии в Институте математики имени Эйнштейна, стала преподавателем Еврейского университета.

Публикации 
В 1938 опубликовала первый на иврите школьный учебник геометрия, основанный на аксиоматическом подходе, впервые предложенном Давидом Гильбертом в книге «Основания геометрии», вышедшей в 1899. В 1963 опубликовала расширенный вариант своего учебника.

Примечания

Ссылки 
 Символы Ландау
 Немецкие корни Еврейского университета

Математики Израиля